Franaszek ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Franaszek (* 1971), polnischer Literaturwissenschaftler, Literaturkritiker und Publizist
 Peter Franaszek (* um 1940), US-amerikanischer Informatiker